Romualdo e Juliana é um filme feito no Brasileiro, realizado e produzido em 1971.

Elenco 
 Sandra Barsotti
 Romuald Figuier
 Fregolente
 Milton Viana
 Direção: Andre Williéme
 Duração: 100 minutos

Ligações externas
 

Filmes do Brasil de 1970
Filmes em língua portuguesa